Župnija Šempeter je lahko:

 Župnija Šempeter pri Gorici, Škofija Koper
 Župnija Šempeter v Savinjski dolini, Škofija Celje